Norra regionen kan syfta på följande:

 Norra regionen (region i Ghana), region i Ghana
 Norra regionen (region i Kamerun), region i Kamerun
 Norra regionen (Malawi), region i Malawi